Парламентские выборы в Габоне проходили 15 и 29 декабря 1996 года. Габонская демократическая партия одержала победу, получив 85 из 120 мест.

Результаты

Примечания 

Габон
Выборы в Габоне
1996 год в Габоне
Декабрь 1996 года